Yamashiro – historyczna prowincja Japonii
 Yamashiro – japoński pancernik z okresu I i II Wojny Światowej